Makemake – divinità della mitologia pasquense
 Makemake – pianeta nano del sistema solare